Pineapples – film del 1930 
Dangerous Daze (Pineapples) – cortometraggio del 1931 diretto da William Nigh
Pineapples – cortometraggio del 2012 diretto da Simon Bell
Pineapples – cortometraggio del 2014 diretto da Erc Rino